Francesc de Santcliment (ambaixador) (segle XIV - 1344), senyor d'Alcarràs, cavaller i ambaixador català
 Francesc de Santcliment (noble) (segle XIV - 1366), senyor d'Alcarràs, cavaller i ambaixador català
 Francesc de Santcliment (traductor) ( - segle XV), traductor català
 Francesc de Santcliment i de Santcliment ( - 1537), baró de Llinars i cavaller català